Мушлевий насип Торіхама (鳥浜貝塚, Торіхама кайдзука) — смітниковий насип і залишки поселення раннього періоду Дзьомон, розташованого в місті Вакаса, в регіоні Хокуріку в Японії.

Ділянка розташована біля озера Міката, одного з п'яти озер Міката. У той час пагорб Шіяма, на якому розташована ділянка, простягався як мис із заходу на схід, а озеро Міката доходило до підніжжя пагорба. На південному схилі пагорба виявлені три ямні житла, що вказує на наявність поселень.

Розкопки 
розпочаті в 1962 році і проводилися до 1972 року Університетом Досіша в Кіото та Університетом Ріккьо в Тойо. Починаючи з 1975 року, Рада освіти префектури Фукуї продовжила вивчення. Було виявлено важливу інформацію про харчування в 7500–3500 роках. Предмети знайшли вчені з університету у Тохоку, які досліджували це місце в 1984—2011 роках, і вони можуть датуватися 12 600 роками. Крім мушель, виявили кістки тварин. Більшість знахідок виставлені в музеї Вакаса Міката Дзьомон в Обамі (приблизно 20 км на захід від місця).

Залишки поселення 
У 1984 році на південному схилі пагорба Шіяма в північній частині руїн були виявлені залишки трьох ямних жител. Одне з них - квадрат із закругленими кутами зі стороною 2,8 метра. Друге -  еліпс з великою віссю 3,2 метра і малою віссю 2,4 метра. Форма і розмір третього місця проживання не встановлені.

Раціон 

Під час кількох розкопок виявлений шар, товщиною близько 60 сантиметрів: жолуді та волоські горіхи, риб’ячі кістки та луска. Встановлено, що тут колись їли лісову їжу, ловили рибу та молюсків в озері Міката. Тут споживали морську рибу: тунець, скумбрію.

Посилання 
 Хонго, Х. (1989). Прісноводне рибальство в ранній період Дзьомон (Японія): аналіз останків риби з кургану мушель Торіхама. Journal of Archaeological Science, 16(2),333-354.
 Хабу, Джунко; Мацуї, Акіра; Ямамото, Наото; Канно, Томонорі (2011). «Археологія мушель в Японії: отримання їжі з водоймищ та довгострокові зміни в культурі Дзьомон». 239 (1–2): 19–27. doi : 10.1016/j.quaint.2011.03.014. ISSN  1040-6182.
 Морікава, М., 1994. Torihama kaidzuka 7000-nen no shiki, в Torihama Kaizuka, М. Морікава та С. Хасімото. Токіо: Yomiuri Shinbun-sha, 15–136. (японською).
 Torihama Kaizuka Kenkyu Group, 1983. Torihama Kaizuka, том. 3. Fukui: Fukui-ken Kyoiku Iinkai & Fukui-ken-ritsu Wakasa Rekishi Minzoku Shiryo-kan (японською мовою)
 Морікава, М. і С. Хашимото. 1994. Курган * Торіхама: капсула часу Джомон. Токіо: Йоміурі Сімбунша. (японською).
 Мацуї, А. та М. Канехара. 2006. Питання доісторичного рослинництва в період Дзьомон в Японії. Світова археологія 38:259–273.
 https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Category:Torihama_shell_mound
 Graeme Barker, The Agricultural Revolution in Prehistory: Why Did Foragers Become Farmers? Oxford University Press, 2009 ISBN 0199559953 стор.202.
 Франческо Менотті, Ейдан О'Салліван, Оксфордський довідник з водно-болотної археології. OUP Oxford, 2013. ISBN 0199573492 стор.183.